Aretas Akers-Douglas peut désigner :
 Aretas Akers-Douglas (1851-1926),  Chilston, homme politique britannique ;
 Aretas Akers-Douglas (1876-1947),  Chilston, diplomate britannique.